FCP ima više značenja.

 Fenciklidin, lek
 FCP ()